Die Abkürzung MHA steht für:

 Madrider Herkunftsabkommen (Madrider Abkommen über die Unterdrückung falscher oder irreführender Herkunftsangaben auf Waren vom 14. April 1891)
 Magnethydrodynamischer Antrieb, ein Antriebsprinzip für Wasserfahrzeuge
 Master in Health Administration, eine höhere Ausbildung
 Mast Head Amplifier, Verstärker in Antennennähe
 May-Hegglin-Anomalie, eine Erbkrankheit
 My Hero Academia, eine Manga- und Anime-Reihe
Ministry of Home Affairs - Indisches Innenministerium

MHA